Bodensee kan syfta på:

Geografi

Schweiz, Tyskland och Österrike 

 Bodensjön, sjö,

Tyskland 

 Bodensee, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,

Österrike 

 Bodensee (sjö i Österrike, Steiermark),

Transportmedel
 LZ 120 Bodensee, ett tyskt luftskepp av typen zeppelinare.